Tatjana Iwanowna Iwanowa (ros. Татьяна Ивановна Иванова; ur. 16 lutego 1991 w Czusowoju) – rosyjska saneczkarka, trzykrotna zdobywczyni miejsca na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw świata, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Soczi.

Kariera 
Saneczkarstwo uprawia od 2000 roku. Pierwszy sukces w karierze osiągnęła w 2010 roku, kiedy zdobyła złoty medal w jedynkach podczas mistrzostw Europy w Siguldzie (jako pierwsza od 16 lat nie niemiecka zawodniczka). W kolejnych latach wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw kontynentu, w tym złote w jedynkach i zawodach drużynowych na mistrzostwach Europy w Paramonowie w 2012 roku. Ponadto zdobyła też srebrne medale w jedynkach i zawodach drużynowych na mistrzostwach świata w Altenbergu w 2012 roku i mistrzostwach świata w Siguldzie trzy lata później oraz brąz w jedynkach podczas mistrzostw świata w Königssee w 2016 roku.

W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w jedynkach była czwarta. Walkę o podium przegrała tam z Niemką Natalie Geisenberger o 0,080 sekundy. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Soczi wspólnie z Albertem Diemczenko, Aleksandrem Dienisjewem i Władisławem Antonowem zdobyła srebrny medal w konkurencji sztafetowej, a ponadto zajęła 7. miejsce w konkurencji jedynek. W grudniu 2017 roku Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ukarała ją dyskwalifikacją w obu konkurencjach, w jakich startowała na igrzyskach w Soczi za naruszenie przepisów antydopingowych. Iwanowa odwołała się od tej decyzji do Sportowego Sądu Arbitrażowego, który pozytywnie rozpatrzył jej apelację ogłaszając w lutym 2018 roku unieważnienie dyskwalifikacji.

W Pucharze Świata zadebiutowała w sezonie 2008/2009. W sezonach 2015/2016 i 2019/2020 zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a w sezonie 2016/2017 miejsce trzecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2012/2013) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2012/2013) – szczegółowo

Odznaczenia 
 Medal Orderu „Za zasługi dla ojczyzny” I stopnia - Rosja, 24 lutego 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIL 
  

Rosyjskie saneczkarki
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022